Wöhle steht für:

 Wöhle, eine Ortschaft der Gemeinde Schellerten, Landkreis Hildesheim, Niedersachsen, siehe Schellerten#Ortschaft Wöhle

Wöhle ist der Familienname folgender Personen:

 Walter Wöhle (1928–2020), deutscher Akustiker